Crassophyllum är ett släkte av koralldjur. Crassophyllum ingår i familjen Pennatulidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sjöpennor
Crassophyllum